Суперкубок Албанії з футболу 1991 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 січня 1992 року між чемпіоном Албанії Фламуртарі та переможцем кубку Партизані.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 
 Фінали Суперкубка Албанії на calciomondialeweb 

1991
Албанія